Лаура Ло́пес Валье (; род.  в Вальядолиде, Кастилия-Леон, Испания) — испанская спортсменка-синхронистка, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года в группе, чемпионка Европы 2008 года в комбинации, бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года в технической программе групп.

Выступала за клуб CN Alcorcón Arena.

Начала заниматься плаванием и синхронным плаванием с четырёх лет под руководством своей матери Кармен, но позднее выбрала именно синхронное плавание из-за элементов хореографии. После завершения спортивной карьеры стала тренером молодёжной сборной Испании по синхронному плаванию.

Примечания

Ссылки 
 
 Лаура Лопес на сайте Олимпийского комитета Испании 

Википедия:Биографии современников
Синхронисты Испании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по синхронному плаванию